Žďár (auf Deutsch Brand) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Stadt Žďár nad Sázavou (), Okres Žďár nad Sázavou
 Gemeinde Žďár u Blanska (), Okres Blansko
 Gemeinde Žďár nad Metují (), Okres Náchod
 Gemeinde Žďár nad Orlicí (), Okres Rychnov nad Kněžnou
 Gemeinde Žďár u Mnichova Hradiště (), Okres Mladá Boleslav
 Gemeinde Žďár u Nové Včelnice (), Okres Jindřichův Hradec
 Gemeinde Žďár u Protivína (), Okres Písek
 Gemeinde Žďár u Rakovníka (), Okres Rakovník
 Žďár (), Ortsteil von Doksy, Okres Česká Lípa 
 Žďár (), Ortsteil von Brzice, Okres Náchod
 Žďár u Tachova (), Ortsteil von Chodský Újezd, Okres Tachov
 Žďár, Ortsteil von Kaplice, Okres Český Krumlov 
 Žďár, Ortsteil von Levínská Olešnice, Okres Semily
 Žďár, Ortsteil von Nalžovské Hory, Okres Klatovy
 Žďár, Ortsteil von Radíč, Okres Příbram
 Žďár u Kumburku, Ortsteil von Syřenov, Okres Semily
 Žďár, Ortsteil von Tanvald, Okres Jablonec nad Nisou 
 Žďár, Ortsteil von Velké Chvojno, Okres Ústí nad Labem 
 Žďár, Ortsteil von Veselá u Semil, Okres Semily
 Žďár, Ortsteil von Ždírec u Blovic, Okres Plzeň - jih
 Žďár, Ortslage von Kladruby u Stříbra, Okres Tachov 
 Žďár u Doupova (), wüster Ort auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary
 Dolní Žďár (), Gemeinde, Okres Jindřichův Hradec
 Dolní Žďár, Ortsteil von Ostrov nad Ohří, Okres Karlovy Vary
 Dolní Žďár, Ortsteil von Hajnice, Okres Trutnov
 Horní Žďár, Ortsteil von Ostrov nad Ohří, Okres Karlovy Vary
 Horní Žďár, Ortsteil von Hajnice, Okres Trutnov
 Horní Žďár, Ortsteil von Jindřichův Hradec, Okres Jindřichův Hradec
 Nový Žďár (), Ortsteil von Aš, Okres Cheb
 Pluhův Žďár (), Gemeinde, Okres Jindřichův Hradec
 Veselý Žďár (), Gemeinde, Okres Havlíčkův Brod

Siehe auch:
 Brand (Begriffsklärung)
 Cassius (Band) für den Musiker Zdar